Bogen peut faire référence aux entrées suivantes :

Toponymes

Allemagne 
 Bogen, ville de l'arrondissement de Straubing-Bogen en Bavière
 Bogen, ancien arrondissement de Basse-Bavière

Norvège 

 Bogen, Evenes, comté de Nordland
 Bogen, Steigen, comté de Nordland
 Bogen, Kvæfjord, comté de Troms

Personnalités 
 Albert Bogen (1882-1961), escrimeur hongrois ;
 Alexander Bogen (1916-2010), artiste et partisan juif polonais, puis israélien ;
 Joel Bogen, guitariste britannique du groupe Toyah ;
 Paul Logasa Bogen, colonel américain.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme